«I’ll Name the Dogs» — первый сингл американского кантри-певца Блейка Шелтона с его одиннадцатого студийного альбома Texoma Shore. Сингл был издан звукозаписывающим лейблом Warner Bros. Nashville 11 сентября 2017 года. Авторами песни стали Мэтт Дрегстрем,  и .

Коммерческий успех 
Песня дебютировала на 23 месте хит-парада Billboard Country Airplay и на 40 месте чарта Hot Country Songs. За первую неделю после выхода сингла было продано 27 тысяч его копий, что позволило песне подняться на 10 место в Hot Country Songs.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни 2017 года
Кантри-песни
Песни Блейка Шелтона
Песни, спродюсированные Скоттом Хендриксом
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay